O taekwondo nos Jogos da Lusofonia de 2006 ocorreu no Pavilhão Desportivo do Estádio de Macau entre 8 e 9 de outubro. O Brasil foi o maior medalhista do esporte, vencendo as quatro categorias em disputa.

Medalhistas

Resultados

Até 58kg

Até 68kg

Até 80kg

Mais de 80kg

Ver também
Jogos da Lusofonia de 2006

Taekwondo
2006